Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 1500 метров являлась Сифан Хассан из Нидерландов.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышла 21 легкоатлетка.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 10 июля 2016 года. Забег проходил в медленном темпе, спортсменки бежали общей группой, ускорившись лишь на заключительном круге. Первой на финишную прямую вышла действующая чемпионка Сифан Хассан, однако её смогла опередить представительница Польши Ангелика Цихоцкая. Её победный результат, 4.33,00, стал самым медленным в истории финалов чемпионатов Европы.

Примечания

Ссылки 
 

бег